Het stadsdeel Haarlem-Noord telt gemeentelijke monumenten. Zie ook de Lijst van rijksmonumenten in Haarlem-Noord.

|}

Gemeentelijk monument in Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem-Noord